

Сборные 

Чемпионат Европы по футболу 2008 года стал восьмым чемпионатом Европы, в финальных стадиях которых предусматривается групповой этап и матчи навылет (стадия плей-офф).

 вышла из группы в розыгрыше 1980 года, когда впервые был применён этот принцип. Формат предусматривал выход в финал с первого места, и немцы стали чемпионами, обыграв в финале Бельгию. В 1988 году они выбыли в первой стадии плей-офф — в полуфинале — уступив будущим чемпионам Нидерландам (победный мяч на 89-й минуте забил Ван Бастен). В 1992 году в полуфинале обыграны шведы, в финале — поражение от Дании. На Евро-1996: в 1/4 финала пройдены хорваты (2:1), в полуфинале ничья 1:1 с Англией (в серии пенальти выход в финал оформляет Германия, счёт 6:5), в заключительном матче против Чехии опять ничья 1:1, но в дополнительное время немцы забивают золотой гол и в третий раз становятся Чемпионами Европы. Евро-2000 и Евро-2004 сложились для сборной Германии неудачно — оба раза она не смогла выйти из группы. Зато в 2008 дошла до финала, где уступила сборной Испании.

 четырежды выходила в стадию плей-офф (то есть каждый раз, участвуя в финальной стадии). В 1984 году полуфинал с Францией завершился вничью 1:1, в дополнительное время команды обменялись голами, а на предпоследней 119-й минуте победный гол забил Платини. В 1996 году опять вылет в первой стадии плей-офф: поражение от Чехии в четвертьфинале 1:0. На Евро-2000 в четвертьфинале обыграна турецкая команда (дубль Нуну Гомеша и 2:0), а в полуфинале против сборной Франции в дополнительное время пропускают с неоднозначного пенальти (1:2). А на предыдущем чемпионате Европы в четвертьфинале по пенальти обыграны англичане, в полуфинале 2:1 со сборной Нидерландов, а финале единственный гол забил грек Харистеас — 1:0 в пользу сборной Греции.

 из двух участий в финальной стадии в плей-офф выходила на своем дебютном Евро-1996. В четвертьфинале они уступили 2:1 будущим чемпионам сборной Германии.

 также дважды принимала участие в финальных стадиях, также единожды вышла из группы (Евро-2000), и аналогично уступила в стадии четвертьфинала (уже упомянутая игра с Португалией, в которой дважды отличился Нуну Гомеш).

Стадионы 
Матчи проходили на стадионах Эрнст Хаппель и Санкт-Якоб Парк.

Турнирная сетка

1/4 финала

Матч № 25. Португалия — Германия

Матч № 26. Хорватия — Турция

Матч № 27. Нидерланды — Россия

Матч № 28. Испания — Италия

Полуфиналы

Матч № 29. Германия — Турция

Матч № 30. Россия — Испания

Финал

Матч № 31. Германия — Испания

Интересные факты 
 Испанец Даниэль Гуиса в матче против сборной России провёл 500-й гол в истории чемпионатов Европы.

Плей-офф